Юсу́ф Язы́джи (; ) — турецкий футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Лилль», выступающий на правах аренды за «Трабзонспор», и сборной Турции.

Клубная карьера

«Трабзонспор» 
Языджи родился в турецком городе Трабзон. Был зачислен в молодёжную академию «Трабзонспора» в 2008 году, подписав свой первый профессиональный контракт с клубом 21 декабря 2015 года. На следующий день в поединке Кубка Турции против «Газиантепспора» Юсуф дебютировал за основной состав. 7 февраля 2016 года в матче против «Акхисар Беледиеспор» он дебютировал в турецкой Суперлиге. 8 мая в поединке против «Ризеспора» Языджи сделал дубль, забив свои первые голы за «Трабзонспор».

22 декабря Юсуф забил свой первый мяч в Кубке Турции. После ухода из клуба основного полузащитника Мехмета Экиджи Языджи стал чаще выходить в стартовом составе, в марте 2017 года подписав новый пятилетний контракт с «Трабзонспором». В конце того же месяца, в матче против «Галатасарая», Юсуфа просматривали скауты «Манчестер Юнайтед» и ПСВ, внимание которых он привлёк своей игрой. Языджи завершил сезон 2016/17, имея в своём активе шесть забитых мячей в 22 матчах сезона во всех турнирах.

22 октября 2017 года, в матче против «Ени Малатьяспора», Юсуф получил красную карточку. Немногим позже в этом месяце турок забил свой первый гол в сезоне 2017/18, позволив «Трабзонспору» обыграть «Галатасарай» со счётом 2:1. В 2018 году Языджи был назван УЕФА одним из 50 самых перспективных игроков года. В сезоне 2017/18 Юсуф провёл 33 матча в турецкой лиге, забив 10 мячей и отдав 5 голевых передач.

«Лилль» 
6 августа 2019 года Языджи перешёл во французский «Лилль», с которым заключил контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 16,5 млн евро, также предусмотрены различные бонусы за успешное выступление игрока в новом клубе. Кроме того, «Трабзонспор» получил защитника Эдгара Ие и может рассчитывать на 20 % выручки от возможной продажи Языджи из «Лилля» в другой клуб. 11 августа Юсуф дебютировал во французской Лиге 1, выйдя на замену в матче с «Нантом».

22 октября 2020 года Юсуф оформил свой первый хет-трик в гостевом матче первого тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2020/21 против пражской «Спарты», закончивший победой «Лилля» (1:4). Через две недели, 5 ноября 2020 года, Языджи снова оформил хет-трик в гостевом матче Лиги Европы, но уже против «Милана». Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Лилля», а Юсуф в еврокубковом сезоне 2020/21 довёл количество забитых мячей до шести, таким образом за 3 матча Лиги Европы он забил в 6 раз больше, чем за весь прошлый сезон, проведя 25 матчей и забив 1 гол.

Аренда в ЦСКА 
19 января 2022 года перешёл в московский ЦСКА на правах аренды до окончания сезона 2021/22. 26 февраля дебютировал за армейский клуб в матче против «Спартака», в котором отметился голом. Стал первым легионером в истории РПЛ, которому удалось забить в каждой из шести дебютных встреч. 23 июня 2022 года ЦСКА объявил, что клуб не смог договориться о трансфере Языджи, и он вернулся в Лилль.

Международная карьера 
25 февраля 2016 года Языджи дебютировал за юношескую сборную Турции до 19 лет в матче против юношеской сборной Чехии до 19 лет, отличившись в этом матче забитым мячом. Также вызывался в молодёжную сборную Турции до 21 года, провёл за неё один матч.

11 июня 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Косово Языджи дебютировал за сборную Турции.

Достижения

«Лилль» 
 Чемпион Франции: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Франции: 2021

Статистика

Клубная статистика

Список матчей за сборную 

Итого: 9 матчей / 0 голов; 3 победы, 4 ничьи, 2 поражения.

Примечания 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК ЦСКА Москва